Вади-Фера ( или , ) — административный регион в Республике Чад. Название происходит от основной пересыхающей реки региона (вади) — Фера.
 Административный центр — город Бильтин.
 Площадь — , население — 

В результате вооружённого конфликта в соседней суданской провинции Дарфур в регионе Вади-Фера в настоящее время находятся десятки тысяч беженцев из Судана.

География 
Регион Вади-Фера находится в восточной части Чада и территориально соответствует бывшей префектуре Бильтин. На севере граничит с регионами Эннеди и Борку, на западе с регионом Батха, на юге с регионом Ваддай. Восточная граница Вади-Фера является также государственной границей между Чадом и Суданом (штат Западный Дарфур).

Административное деление 
В административном отношении Вади Фира подразделяется на 4 департамента: Бильтин (состоит из 4 подпрефектур: Бильтин, Ам-Зоэр, Арада и Мата), Дар-Тама (3 подпрефектуры: Гереда, Колонга и Серим-Бирке), Ириба (5 подпрефектур: Дугуба, Ириба, Майба, Тине-Джагараба, Урба) и Мегри (6 подпрефектур:  Ви, Магребе, Матаджене, Нана, Трунга, Урда).

Регионы Чада